Strahl steht für:

 Strahl (Geometrie), eine gerichtete Halbgerade
 die gedachte Linie des Strahlungsverlaufs (englisch ray), siehe Geometrische Optik
 einen gerichteten Strahlungsstrom (englisch beam), siehe Strahlenbündel
 einen Teil des Hufes, siehe Huf #Polster (Unterhaut)
 Flossenstrahl, knöcherner oder knorpeliger Teil einer Flosse bei Fischen, siehe Flosse #Aufbau
 Strahl (Schiff, 1902), ein Nachrichtenmittel-Versuchsschiff der deutschen Kriegsmarine
 ein Schnellboot der Bundesmarine namens Strahl, siehe Vosper-Klasse
 Střelná (Košťany) (Strahl), Ortsteil von Košťany, Tschechien
 Strahl (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Die Mehrzahl Strahlen steht insbesondere für:
 Strahlung im Allgemeinen
 ionisierende Strahlung
 Streifen in der Umgebung eines Kraters, siehe Strahlensystem

strahlen als Verb steht für:
 eine Methode der Oberflächenbehandlung von Materialien, siehe Strahltechnik
 Kristalle suchen (schweizerdeutsch), siehe Strahler (Tätigkeit)

Strahl ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Strahl (1849–1926), deutscher Generalmajor
 Bob Strahl (1959–1997), deutscher Schriftsteller und Sketch-Autor
 Eduard von Strahl (1817–1884), deutscher Jurist, Kunstsammler und Schriftsteller
 Erwin Strahl (1929–2011), österreichischer Schauspieler
 Fedor Strahl (1926–2009), deutscher Unternehmer und Naturschützer
 Franz Strahl (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Müller-Strahl (* vor 1968), deutscher Mediziner und Wissenschaftshistoriker
 Gustav Strahl (1906–1977), von 1950 bis 1962 Bürgermeister der Stadt Wernigerode
 Hans Strahl (1857–1920), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Hermann Strahl (1866–1924), deutscher Landrat
 Horst Strahl (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Janine Strahl-Oesterreich (* 1959), deutsche Fernsehmoderatorin und Buchautorin
 Lina Larissa Strahl (* 1997), deutsche Singer-Songwriterin
 Manfred Strahl (1940–2000), deutscher Journalist, Redakteur und Schriftsteller
 Marcus Strahl (* 1968), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Otho French Strahl (1831–1864), General der konföderierten Staaten von Amerika
 Otto von Strahl (1882–1961), deutscher Diplomat
 Philipp Carl Strahl (1781–1840), Professor der historischen Hilfswissenschaften
 Ramona Strahl (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Richard Strahl (1884–1957), deutscher Jurist, Staatsbeamter und Autor
 Rudi Strahl (1931–2001), deutscher Dramatiker, Erzähler und Lyriker
 Tillbert Strahl (* 1977), deutscher Schauspieler
 Victor Strahl, Pseudonym von Karl Emmerich-Eiben (1853–1917), deutscher theosophischer Autor

Siehe auch:
 Beam
 Jet
 Materiestrahl
 Stralen
 Strähl (Begriffsklärung)